Адольф Франк (; 20 января 1834, Клётце, Саксония-Анхальт — 30 мая 1916, Берлин) — немецкий учёный-, создатель калийной промышленности Германии.

Биография 
Сын еврейского купца. После окончания школы, решил стать фармацевтом и поступил в Берлинский университет (1855—1857). В 1862 году получил докторскую степень в области химии в университете Гёттингена (тема диссертации о производстве сахара).

До этого, в 1858 году, работая на заводе по переработке сахарной свеклы в Штасфурте, он получил свой первый патент, за разработку способа очистки свекольного сока при помощи глины.

Основные исследования проводил в области получения и использовании поташа в качестве искусственных удобрений .

После 1860 года около Штасфурта и Леопольдшаля основал первое в Германии калийное предприятие, тем самым став пионером немецкой калийной индустрии.

В 1861 году получил патент на искусственные удобрения на основе хлорида калия. Кроме того, изобрел метод по извлечению брома из соляных шахт Штасфурта.

В сотрудничестве с профессором Никодемом Каро в 1895 разработал цианамидный метод фиксации азота и предложил печи для производства цианамида (печи Франка-Каро).

Совместно с Каро основал компанию «Cyanidgesellschaft mbH» по производству азотно-калийных удобрений. Разработки и продукция предприятия Каро-Франка способствовали производству боевых газов, используемых немецкими войсками во время Первой мировой войны. После войны из предприятие превратилось в крупное баварское химическое предприятие «Bayerische Stickstoffwerke AG».

В 1893 был награждён медалью Джона Скотта. В 1907 был награждён медалью Либиха.

Примечания

Литература 
 Биографии великих химиков: Пер. с нем./Под ред. К Хайнига; Перевод Крицмана В. А.; Под ред. Г. В. Быкова, С. А. Погодина. — М.: Мир, 1981. — 386 с.

Учёные Германии
Персоналии по алфавиту
Химики Германии
Доктора химических наук
Изобретатели Германии
Родившиеся в Саксонии-Анхальт
Умершие в Берлине
Предприниматели Германии
Химики по алфавиту